Ягодица:
 Ягодица — часть тела.
 Ягодица — виноград.
 Ягодица — щека.
 Ягодица — скула.
 Ягодица — грудной сосок.

Примечания